Виба филм је југословенска и словеначка филмска компанија основана 28. јуна 1956. године. Виба филм је од свог оснивања до 1991. водећа словеначка филмска компанија која је под својим окриљем снимила 92 словеначка целовечерња филма, 61 самостолно а 31 у сарадњи са другим словеначким и југословенским партнерима.

Филмографија

Играни филмови

Документарни и кратки филмови 

 1950 ▼ |  1960 ▼ |  1970 ▼ |  1980 ▼ |  1990 ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске издавачке куће